

Geografia 
 Kaza o Qadaa – suddivisione amministrativa nel mondo arabo
 Kaza – città dell'India
 KAZA (Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area) – area protetta al confine di 5 nazioni africane

Musica 
 Valters & Kaža – gruppo musicale della Lettonia